Олег Зинченко:
 Зинченко, Олег Владимирович (1935—2007) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант. 
 Зинченко, Олег Николаевич (1963—2019) — советский и украинский дзюдоист, мастер спорта СССР международного класса.